A eleição presidencial brasileira de 1989 foi a vigésima quarta eleição presidencial e a décima sexta direta. No Paraná, Fernando Collor foi o mais votado em ambos os turnos, emplacando uma votação expressiva no 2º turno. Também foi o estado de melhor desempenho de Guilherme Afif Domingos e de Affonso Camargo, que na época era senador pelo estado.

Resultado para presidente 
Conforme o TSE,foram computados 4.519.095 votos, sendo 53.297 votos em branco e 188.574 votos em nulo no 1º turno e 50.792 votos em branco e 191.360 votos em nulo no 2º turno, sendo este o resultado do 1º turno:

Eleição presidencial no Brasil em 1989